La Valse des monstres () — дебютный альбом французского композитора-минималиста Яна Тьерсена, вышедший в 1995 году.

Об альбоме 
La Valse des monstres сборник небольших музыкальных отрывков, написанных для двух театральных пьес: 
1. «Le Tambourin de soie» (Шелковый тамбурин) — шесть последних треков. 
2. «Freaks» (Фрики|Уродцы) — первые 11 треков. Диск первоначально вышел под лейблом Sine Terra Firma, но в 1998 году был переиздан под лейблом Ici d'ailleurs

Список композиций

Ссылки 
 La Valse des Monstres на discogs.com

Альбомы 1995 года
Альбомы Яна Тьерсена